Quad – pattino tradizionale a 4 ruote
Quad – tipo di quadriciclo motorizzato
Quad – unità di misura
Quad – unità di misura nel mondo di Star Trek
Quad – opera di Samuel Beckett
Quad – antenna a telaio
Quad – Dialogo quadrilaterale di sicurezza (Quadrilateral Security Dialogue, QSD)
Quad – categoria del tennis in carrozzina
Core 2 Quad – tipo di processore Intel
2 pollici Quadruplex – primo formato di videoregistrazione professionale funzionale e commerciabile